Maryton ist der Name verschiedener Ortschaften:

 Maryton (Kirriemuir), Schottland
 Maryton (Montrose), Schottland
 Maryton (Virginia), Vereinigte Staaten